Mezcalapa puede referirse a:
Mezcalapa, al municipio del Estado de Chiapas, México.
Río Grijalva, al río también conocido como Río Mezcalapa o Río Grande de Chiapas.
Mezcalapa, a la región III. Mezcalapa, unas de las quince regiones socioeconómicas que integran al estado de Chiapas.